Ази́зов  — фамилия арабского происхождения; женская форма . «Азиз» переводится с арабского как «дорогой» (см также Азиз (имя)).

Известные носители

А 
 Азизов, Абас Ахъядович (род. 1994) — российский дзюдоист.
 Азизов, Абдукаюм — звеньевой садовиноградарского совхоза № 2 «Шахринау» Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Шахринауский район Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Азизов, Абдулазиз Курбанович (род. 1964) — российский борец вольного стиля.
 Азизов, Агасаф Али оглы (1907—1951) — председатель колхоза имени Багирова Ахсуинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Азизов, Азиз Мустафа оглы (род. 1938) — доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук.
 Азизов, Акиф Гамид оглы (род. 1943) — азербайджанский химик, доктор химических наук.
 Азизов, Алишер (род. 1990) — узбекский футболист.
 Азизов, Анвар (род. 1982) — таджикский тхеквондист, двукратный чемпион мира.
 Азизов, Афзал Садыкович (род. 1978) — узбекский футболист, защитник.

Б 
 Азизов, Буры — звеньевой колхоза «Рохи Сталин» Гиссарского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.

В 
 Азизов, Васадат Али оглы (род. 1955) — азербайджанский кардиолог, доктор медицинских наук, депутат Национального собрания.

Г 
 Азизов, Гейдар Гусейн оглы (1887—?) — звеньевой колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Азизов, Гусейн Азизович (1931—2005) — буровой мастер конторы разведочного бурения № 3 треста «Дагнефтегазразведка» объединения «Дагнефть», Дагестанская АССР, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Азизов, Домулло (1913—1943) — Герой Советского Союза.

З 
 Азизов, Зайирбек Госенович (род. 1986) — российский самбист.
 Азизов, Заур Магомедович (род. 1978) — российский самбист, призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион Европы.

И 
 Азизов, Игорь Шамсуллаевич (в монашестве Антоний; род. 1979) — епископ Ахтубинский и Енотаевский Русской православной церкви
 Азизов, Искандер Кубарович (род. 1956) — российский дипломат.

М 
 Азизов, Магомед Курбанович (род. 1969) — известный российский борец вольного стиля.
 Азизов, Магомедфазил Загидинович (род. 1963) — российский государственный деятель, депутат Государственной думы II созыва.
 Азизов, Маматкул (1908—?) — председатель колхоза имени Маленкова Ангорского района Сурхандарьинской области, Герой Социалистического Труда.
 Азизов, Мамед Саат оглы (1911—1973) — председатель колхоза имени Ворошилова Маразинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Азизов, Марат Халитович (род. 1985) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Азизов, Мехман Акиф оглы (род. 1976) — азербайджанский дзюдоист.
 Азизов, Миннеула Зинятович (род. 1951) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей на траве).
 Азизов, Миргарифан Замалеевич (1907—1969) — советский государственный и партийный деятель, Председатель Совета Министров Татарской АССР (1950—1957).
 Азизов, Мирза (1963—2021) — узбекский актёр театра и кино, народный артист Узбекистана (2015).

Р 
 Азизов, Рамин Гулам оглы (род. 1988) — азербайджанский тхеквондист.

С 
 Азизов, Сайфутдин (1915—2003) — китайский государственный и политический деятель.

Т 
 Азизов, Тургун Турсунович (род. 1934) — узбекский советский актёр, режиссёр, народный артист Узбекистана, лауреат Государственной премии Узбекской ССР.

У 
 Азизов, Ульви (род. 1985) — азербайджанский артист балета, хореограф.

Э 
 Азизов, Эльдар Азиз оглу (род. 1957) — азербайджанский государственный и политический деятель.
 Азизов, Эльчин Яшар оглы (род. 1975) — участник команды КВН «Парни из Баку», первый азербайджанский солист Большого театра.



Примечания